La maison des seigneurs de Montfort-l'Amaury est une maison noble impliquée dans plusieurs crises du Moyen Âge. C'est une branche cadette de la maison de Hainaut.

Histoire 
  (1028 † 1053), fils de Guillaume de Hainaut, le fondateur de la famille.
  (1053 † 1087), par son second mariage avec Agnès d'Évreux, fait entrer le comté d'Évreux dans la famille.
 Bertrade, fille de , déjà mariée à , fut au centre d'un scandale créé par son enlèvement par le roi de France  suivi de son mariage avec ce dernier. 

Les Montfort posent un premier pied en Angleterre par le mariage de  († 1181) avec Amicie de Leicester.  (1181 † 1218), cinquième comte de Leicester, dirigea la croisade des Albigeois et devint vicomte de Béziers, de Razès, d'Albi et de Carcassonne puis comte de Toulouse. Son fils Amaury reprit ses prétentions, mais dut renoncer devant la résistance des comtes de Toulouse de la maison de Saint-Gilles et transmit ses droits au roi de France  en 1224.

Plus tard, , sixième comte de Leicester, épousa Éléonore, fille de Jean sans Terre. Il fut le meneur de la révolte des barons contre . Ses troupes vainquirent les forces royales lors de la bataille de Lewes en 1264, avec la capture du prince Édouard. Mais il fut défait et tué à la bataille d'Evesham en 1265, son corps atrocement mutilé. Sa famille fut exilée.

Parmi leurs héritiers,  reprit le nom de Montfort et la guerre de Succession de Bretagne vit s'affronter Montfortistes et Blésistes. Ainsi le comté de Montfort fut-il lié au duché de Bretagne à la suite du mariage de Yolande de Montfort avec  en 1292. Lors de la guerre de succession de Bretagne (1341-1364), les Monfort font valoir leurs droits à la couronne ducale et l'emportent finalement, avec l'aide anglaise, à la bataille d'Auray (1364). À partir de 1365 et pendant deux siècles, la ville devient une dépendance de la Bretagne grâce au mariage de la dernière descendante des comtes de Montfort avec Arthur, duc de Bretagne. Les Monforts, devenus ducs de Bretagne, ils n'en restent pas moins comtes de Montfort et le comté est une de leurs possessions. Le comté reviendra à la couronne de France en 1547 lors de la réunion définitive de la Bretagne à la France, conformément au traité de 1532. Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne et comtesse de Montfort, fut une bienfaitrice pour la ville. , fils de  et de Claude de France, elle-même fille de la duchesse Anne de Bretagne, reine de France par son mariage avec  puis , devient roi de France à la mort de son père , en même temps que duc de Bretagne et comte de Montfort.

Généalogie

Notes, source et références

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des comtes de Montfort-l'Amaury
 Armorial des familles d'Île-de-France

Bibliographie 

 Jean-Marie Guillouët, « L'iconographie de saint Yves et la politique dynastique des Montfort à la fin du Moyen Âge », in Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, , , 2000, , .

Liens externes 

 00